Fremont, Elkhorn and Missouri Valley Railroad Depot ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fremont, Elkhorn and Missouri Valley Railroad Depot (Dwight, Nebraska), NRHP-ID 79003682
 Fremont, Elkhorn and Missouri Valley Railroad Depot (Plainview, Nebraska), NRHP-ID 05001291